Kawuniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kawuniwka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Kawuniwka (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola